

Населені пункти та їхні частини

 Келпін — село в гміні Тухоля Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Келпін — село в гміні Ломянкі Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Келпін — село в гміні Члухув Члуховського повіту Поморського воєводства
 Келпін — село в гміні Конажини Хойницького повіту Поморського воєводства
 Келпін — село в гміні Ліпка Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Келпін — частина міста Зелена Гура в Любуському воєводстві
 Келпін — частина села Жечиця в гміні Задзім Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Келпін — частина села Дембіче в гміні Ґрабув-над-Просною Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Келпін — осада в гміні Дещно Ґожовського повіту Любуського воєводства
 Келпін — осада в гміні Островіце Дравського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки